Europese artikelnummering, een streepjescode.
 enriched air nitrox, een gasmengsel.